Бачаев — фамилия; имеет женскую форму Бачаева.

Известные носители 
 Бачаев, Адлан Алексеевич (род. 1980) — российский журналист и спортсмен; директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный».
 Бачаев, Мордехай Хияевич (литературный псевдоним Мухиб; 1911—2007) — еврейско-таджикский писатель и поэт.